Pilon je lahko:

 Pilon, priimek več znanih ljudi
 pilon, v staroegipčanskem stavbarstvu visok okrašen piramidast stolp ob vhodu v svetišče ali palačo
 pilon, nosilni steber pri visečih mostovih